Shawnee peut désigner :

 Une tribu amérindienne, les Shawnees
 Leur langue, le shawnee
 Shawnee (Colorado)
 Shawnee (Kansas)
 Shawnee (Ohio)
 Shawnee (Oklahoma)
 Le comté de Shawnee